Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2009 () — первые международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные Международным союзом конькобежцев. Турнир задуман для того, чтобы стимулировать страны развивать все виды фигурного катания. За денежные призы боролись команды шести стран, рейтинг фигуристов которых в сезоне 2008—2009 составленный на основе соревнований сезона под эгидой ИСУ наиболее высок (учитывались результаты этапов «взрослой» и юниорской серий Гран-При (включая финал), чемпионата мира, чемпионата мира среди юниоров, первенства Европы и чемпионата Четырёх Континентов).

Чемпионат прошёл в Токио (Япония) с 16 по 19 апреля 2009 года на арене «Yoyogi National Gymnasium».

Регламент 
Все спортсмены исполнили два вида программы: короткую и произвольную, а танцоры оригинальный и произвольный танцы (обязательный танец на турнире не исполняется). По результатам соревнований в каждой дисциплине присуждались очки:
 в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1.
 в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7.
Набранные баллы всех спортсменов команды суммировались и определилась расстановка мест.

Командные результаты

Участники 

* — рейтинг страны по итогам сезона

Результаты по дисциплинам

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
GMT+9
 16 апреля
 15:45 — Оригинальный танец
 16:50 — Мужчины. Короткая программа
 18:40 — Женщины. Короткая программа
 
 17 апреля
 15:30 — Пары. Короткая программа
 16:40 — Произвольный танец
 18:00 — Мужчины. Произвольная программа
 
 18 апреля
 14:00 — Пары. Произвольная программа
 15:20 — Женщины. Произвольная программа

 19 апреля
 14:00 — Показательные выступления

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира составил 1 000 000 $, которые распределились между командами за занятые места следующим образом:
 1 место — 200,000
 2 место — 170,000
 3 место — 160,000
 4 место — 150,000
 5 место — 140,000
 6 место — 130,000
При этом:
 Каждый одиночник получил 15 % от командного выигрыша;
 Каждая пара — 20 % от командного выигрыша.

Оставшиеся $50 000 вручены двум лучшим одиночникам (по $10 000) и парам (по $15 000)

Примечания

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ 
 ISU World Team Trophy 2009 — Preview
 Составы команд на сайте ИСУ 
 USA, Canada, Japan, Russia, France and China qualify for ISU World Team Trophy 
  

Командные чемпионаты по фигурному катанию
Международные соревнования по фигурному катанию в Японии
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Токио
Апрель 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году
Чемпионаты мира в Японии